Гигинеишвили:

 Гигинеишвили — древняя грузинская дворянская фамилия.
 Гигинеишвили, Реваз Давидович (род. 1982) — российский кинорежиссёр грузинского происхождения, сценарист.